Annette Kolb – scrittrice tedesca
Clarence Kolb – attore statunitense
Claudia Kolb – ex nuotatrice statunitense
David Kolb – educatore statunitense
Émile Kolb – calciatore lussemburghese
Hanna Kolb – fondista tedesca
Igor' Paŭlavič Kolb – ex ballerino e coreografo bielorusso
Jon Kolb – ex giocatore di football americano statunitense
Kevin Kolb – ex giocatore di football americano statunitense